Naturschutzgebiet Untere Havel steht für:

 Naturschutzgebiet Untere Havel Nord
 Naturschutzgebiet Untere Havel Süd

Siehe auch:

 Schnelle Havel (Naturschutzgebiet)